Мбут () — небольшой город на юге Мавритании, на территории области Горголь. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на расстоянии приблизительно 420 километров к юго-востоку от столицы страны Нуакшота. Абсолютная высота — 28 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным 2013 года численность населения города составляла 8 527 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К северу от города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: GQNU, IATA: MBR).

Примечания 

Города Мавритании